Обердо́рф () — немецкий топоним, название ряда коммун и населённых пунктов.

Топоним

Австрия 
 Обердорф-им-Бургенланд — община в Австрии, в федеральной земле Бургенланд (округ Оберварт).
 Обердорф-ам-Хохегг — община в Австрии, в федеральной земле Штирия (округ Зюдостштайермарк).

Россия 
 Обердорф — название нынешнего села Купцово Котовского района Волгоградской области до 1941; населённый пункт в Эрленбахском кантоне АССР Немцев Поволжья.
 Обердорф — одно из поселений русских немцев на левом берегу реки Кубань, к югу от Ставрополья.

Франция 
 Обердорф () — коммуна в департаменте Верхний Рейн, упразднена и объединена в новую коммуну Ильталь с 1 января 2016 года.
 Обердорф () — коммуна в департаменте Мозель.
 Обердорф-Спакбак () — коммуна в департаменте Нижний Рейн.

Швейцария 
 Обердорф — коммуна в Швейцарии, в полукантоне Базель-Ланд.
 Обердорф — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн.
 Обердорф — коммуна в Швейцарии, в полукантоне Нидвальден.

Фамилия 
 Обердорф, Лена (род. 2001) — немецкая футболистка.